Максим Петрович Мариненко  (6 жовтня 1985, с. Ситники, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область — 31 липня 2015) — учасник АТО. Солдат. Стрілець-помічник гранатометника. 93-я окрема механізована бригада.

Життєпис 
Проходив службу у Внутрішніх військах МВС України (2003).

Обставини загибелі 
Загинув 31 липня 2015 р. під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО. Місце і обставини не уточнено.

Місце поховання: с. Ситники, Корсунь-Шевченківський район, Черкаська область, 4 серпня 2015.

Залишилися батьки Лідія Петрівна й Петро Іванович.

Вшанування 
6 жовтня 2016 року в Моринському НВК відкрито пропам'ятну дошку випускнику Максиму Мариненку.

Примітки

Джерела 
 На Корсунщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю АТО 

Уродженці Корсунь-Шевченківського району
Поховані в Корсунь-Шевченківському районі